Перхлора́т ма́гния (торговое название — ангидро́н) — Mg(ClO4)2, магний хлорнокислый, магниевая соль хлорной кислоты.

Представляет собой белый порошок или белую пористую массу, очень энергично поглощает влагу (до 60 % от своей массы) с образованием кристаллогидрата.

Сильный окислитель, при смешивании с органическими веществами образует взрывчатые смеси чувствительные к удару.

Применяется для глубокой осушки неокисляющихся газов.

Перхлорат магния и другие перхлораты обнаружены на Марсе спектральным методом.

Получение 
Получают взаимодействием гидроксида магния с хлорной кислотой:

 Mg(OH)2 + 2HClO4 -> Mg(ClO4)2 + 2H2O.

Физические свойства 
Образует кристаллогидрат состава Mg(ClO4)2.2H2O.

Разлагается при нагреве свыше 251 °C.

При растворении в воде выделяется много тепла, поэтому при растворении воду берут с избытком.

Хорошо растворяется во многих полярных растворителях.

Химические свойства 
 Разлагается до смеси хлорида и оксида:

 Вступает в реакции ионного обмена. К примеру, с гидроксидом натрия образует осадок гидроксида магния:

Применение 
Применяется для глубокой осушки негорючих газов, при малой влажности осушаемого газа не расплывается, а постепенно затвердевает, при этом возможно блокирование газового потока в осушителе.

При насыщении влагой просто перестаёт поглощать влагу не расплываясь, в отличие от пентоксида фосфора Р2О5, который может превратиться в жидкий раствор ортофосфорной кислоты. При высокой влажности газа и высоких расходах пентоксид фосфора может оказаться предпочтительнее, так вначале поглощения влаги он превращается в резиноподобную массу и не блокирует прохождение газа через осушитель.

Давление насыщенного водяного пара над безводным перхлоратом магния при 20 °C составляет 70 мПа, для сравнения, давление насыщенного водяного пара над безводным пентоксидом фосфора 3 мПа при той же температуре. Давление насыщенного водяного пара над кристаллогидратом перхлората магния составляет 300 мПа при 20 °C.

Регенерация насыщенного влагой перхлората магния производят в вакууме при 220 °C.

Примечания

Литература

Ссылки 

магния
Соединения магния